Adamo (automóveis) — fabricante brasileiro de automóveis esportivos
 Salvatore Adamo ou Adamo — cantor francófono ítalo-belga